Берники — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Берники — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Берники — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Берники — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Берники — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Берники — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Берники — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Берники — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Берники — посёлок станции в Ленинском районе Тульской области.

Другое 
 Берники — река в Гродненской области Белоруссии, приток реки Крапивница.
 Берники — железнодорожная станция в Тульской области России, на линии Тула — Сухиничи.
 Военный городок Берники — посёлок в Ленинском районе Тульской области.

См. также 
 Берникия — англосаксонское королевство